Аманье:
 Аманье Санше (1-я половина X века) — вероятный предок виконтов де Безом и сеньоров д’Альбре, вероятно сын герцога Гаскони Санша IV Гарсии.
 Аманье I д’Альбре (ум. после 1030) — сеньор д’Альбре, родоначальник династии Альбре.
 Аманье II д’Альбре (ум. после 1050) — сеньор д’Альбре, вероятно, сын Аманье I д’Альбре.
 Аманье III д’Альбре (ум. до 1140) — сеньор д’Альбре, вероятно, сын Бернара Эзи I.
 Аманье IV д’Альбре (ум. ок. 1187/1191) — сеньор д’Альбре, вероятно, сын Бернара Эзи II д’Альбре.
 Аманье V д’Альбре (ум. после 1209) — сеньор д’Альбре, вероятно, сын Аманье IV д’Альбре и Альмодис Ангулемской.